mursz (gleba)
 gleby murszowe
 mursz – zgnilizna drewna
 mursz – próchnica poroża